Thomas Bressel est un guitariste français né le  à Caen en Basse Normandie. Influencé par Yngwie Malmsteen, Jason Becker, Marty Friedman et Ron Thal, il a forgé une technique et une connaissance très approfondie de la théorie musicale de l'instrument. Il est actuellement professeur de guitare dans différentes écoles de musique et sur certains portails web consacrés à la guitare.
L'œuvre de Thomas Bressel est considérée comme appartenant au genre heavy metal ou rock instrumental. Thomas Bressel est un artiste autoproduit qui par choix politique n'a jamais souhaité adhérer au système de l'industrie du disque et de l'édition. Il appartient à la première génération de guitariste s'étant fait connaitre essentiellement par internet.

Biographie 

En tant que musicien, Thomas est l'auteur de trois albums instrumentaux Influences of time sortie en 2006 (qui inclut quelques guest (dont Ron Thal alias Bumblefoot, Christophe Godin, Youri De Groote et Yann Armellino), The land of chaos en 2008 et pour finir cette trilogie un troisième album en 2011 Virtual tragedies qui sort  dans un premier temps avec un DVD Visual Tragedies en tirage très limité. Après la sortie de l'album Virtual Tragedies, Thomas fonde le groupe Morzienda, orienté Death Metal Progressif.

Après avoir travaillé avec une autre grande marque de guitare française pendant trois années, Thomas se tourne vers les guitares  Vigier trouvant enfin confiance et fiabilité des instruments. Thomas endorse également les amplis  Brunetti la même année puis quelques années plus tard le logiciel  Guitar Pro 6.
Quelques apparitions également sur des compilations telles que French Metal vol.3, Eguitar magazine (CD de noel), Guitar Addiction ou Birds Believes (T2JSinfonie) ainsi qu'en tant que guest sur l'album Higher de Pablo G Soler.

Au cours de ces dernières années fortement consacrées à la pédagogie, quelques rares apparitions "live" aux côtés de Youri De Groote (lors de la première partie de Paul Gilbert à Paris en 2007), ou au festival Ejams Live 2009 (Digne) pour ne citer que les principales.

Pédagogue de formation classique, enseignant la guitare dans différente école de musique en Basse Normandie. Son action est actuellement centré sur le développement des classes de guitare électrique & acoustique mais aussi des ateliers Musiques Actuelles. On retrouve les cours de Thomas sur internet (Guitariff.net, feu E-Guitare magazine) et dans la presse spécialisée (Guitare Xtrême magazine).

Président de l'association Guitar Xperience, il gère l'organisation de masterclass en Basse Normandie, mais aussi du développement des cours de basse.
Il est également l'auteur d'une méthode de guitare électrique en 8 volumes ainsi qu'un DVD sur l'apprentissage de la technique du tapping à 8 doigts. Sa pédagogie repose sur un cursus progressif et modulable allant du stade d'initiation jusqu'au niveau DEM.

Discographie officielle 

 Influences Of Time (album) (2006)
 The Land Of Chaos  (album) (2008)
 Virtual Tragedies  (album) + DVD Visual Tragedies (2011)

Apparitions / Compilations 

 Higher (Pablo Soler) (2003)
 French Metal vol.3 "Entre Ciel et Terre" (2006)
 CD de Noël eGuitare Magazine (2006)
 The T2JSinfonie : BIRDS BELIEVES (2008)
 Compilation Guitar Addiction (2011) Pédagogie 

 Livres : Méthode d'apprentissage de la guitare électrique (8 volumes) (2006)
 DVD : Les techniques du tapping à 8 doigts (2007)

 Matériel 

 Guitares : Vigier excalibur supra, Vigier excalibur Supra 7 cordes, Vigier Marilyn standard Basses : Vigier excess 5 cordes"
 Amplification : Brunetti Pirata 141 Valvmix + Brunetti Maranello 20W class A + Brunetti Rockit"
 Pedalboard/effets : ISP Decimator, Xotic RC Booster, Line 6 G30, TC Electronic G-Major 2, Ibanez Smashbox SM7"

Liens 

    Site officiel de Thomas Bressel
   Myspace de Thomas Bressel
   quelques videos youtube

Guitariste français de rock
Naissance en juin 1977
Naissance à Caen au XXe siècle